Ginsburgsmilus (Гинсбургсмилус — „Гинсбургов нож”) је изумрли род мачколиких звијери, из изумрле потпородице Afrosmilinae унутар изумрле породице Barbourofelidae, који је у периоду раног Миоцена настањивао подручје Африке.

Етимологија назива 
Назив овог рода води поријекло од:
 презимена научника др Леонарда Гинсбурга (у чију је част овај род и именован),
 и старогрчке ријечи смилус (стгрч. -{σμίλη}-), која значи нож или клин.

Назив врсте Ginsburgsmilus napakensis у преводу значи „Гинсбургов нож из Напака”.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Ginsburgsmilus.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Afrosmilinae

Референце

Спољашње везе 

Barbourofelidae
Изумрли сисари Африке